Viserys Targaryen est un personnage fictif apparaissant dans la série de romans fantasy Le Trône de Fer, de l'auteur américain George R. R. Martin et dans la première saison de l'adaptation télévisée Game of Thrones . 

Introduit en 1996 dans A Game of Thrones, Viserys et sa sœur cadette, Daenerys, sont les deux derniers membres avérés de la Maison Targaryen qui, jusqu'à quinze ans avant les événements du premier roman, a régné sur le trône de fer à Westeros pendant près de trois cents ans. En tant que tels, ils sont traqués par les forces du nouveau roi, Robert Baratheon, et ont été forcés de fuir vers le continent voisin d'Essos. Viserys se caractérise par sa vanité et son amertume et se comporte souvent cruellement envers sa sœur cadette. 

Viserys est incarné par Harry Lloyd dans l'adaptation télévisée de HBO.

Description du personnage 
Viserys Targaryen est le cadet et le plus jeune fils de Aerys II Targaryen, également connu sous le nom du Roi fou, et de sa sœur et épouse, Rhaella Targaryen. 

Viserys Targaryen n'est pas un personnage narrateur dans les romans, ses actions sont donc vues et interprétées à travers les yeux de sa sœur Daenerys.

Intrigue

Le Trône de Fer 
Viserys Targaryen est le deuxième fils né d' Aerys II Targaryen. Treize ans avant les événements de la série, lui et sa sœur Daenerys ont fui Westeros pour échapper à la mort des mains du rebelle Robert Baratheon. Viserys est un homme arrogant, cruel et ambitieux, souvent sujet à des sautes d'humeur violentes. Dans Le Trône de Fer, il vend sa sœur en tant qu’épouse au Dothraki Khal Drogo, afin de garantir l’allégeance de l’armée de Drogo à son objectif de reconquérir le trône. Frustré par l'attitude désinvolte de Drogo vis-à-vis de lui, Viserys réclame une couronne et menace Daenerys et l'enfant qu'elle porte. Drogo le tue en versant une marmite d'or en fusion sur sa tête. 

Daenerys nommera plus tard l'un de ses trois dragons Viserion, du nom de Viserys. Elle explique que malgré tout, il était toujours son frère et que son homonyme draconique l'aiderait à faire ce qu'il ne pouvait pas. Elle essaie également de se souvenir de lui comme de la bonne personne avant que le stress de leur exil ne le rende violent et amer, et reconnaît au moins qu’il l’a gardée en vie et en sécurité tout au long de son enfance.

Adaptation télévisée 
L'acteur britannique Harry Lloyd joue Viserys Targaryen dans l'adaptation télévisée des livres.

Harry Lloyd a déclaré à propos de Viserys Targaryen:  Dès que je me suis penché davantage sur l'histoire de la famille Targaryen et que j'ai lu les autres livres, j'en ai découvert plus et j'ai reconstitué son histoire, et il est devenu sympathique. Je comprenais davantage ce qui le motivait, sa peur, ses responsabilités et son enfance. En soi, il n'a jamais vraiment eu de parent. Cela a beaucoup changé mon point de vue vis-à-vis de la façon de le jouer.   Lloyd sur la scène de la mort de son personnage:  Je n'ai jamais eu à mourir devant une caméra, encore moins d'une manière aussi effroyable. Donc, il vous faut tout donner. Vous parlez aux deux acteurs qui vous tiennent dans leurs bras et vous leur dites: «Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de m'en sortir». Ensuite, vous laissez sortir ce cri déchirant. Ce ne peut pas être une sorte de gémissement à moitié étouffé - vous devez vraiment croire la douleur et la peur. C'est en fait assez libérateur.   Lloyd a reçu des critiques positives pour son rôle de Viserys dans la série télévisée.

Saison 1 
Viserys Targaryen est le prince exilé et l'héritier de la dynastie Targaryen. Il est surnommé "le roi mendiant" pour sa recherche d'une armée pour reprendre son trône. Narcissique, il est arrogant et égocentré, ne se souciant que de lui-même et méprisant les autres, en particulier sa sœur Daenerys. En échange d'une armée pour retrouver le trône de fer, Viserys marie sa sœur au puissant chef de guerre Dothraki Khal Drogo dans le premier épisode, " L'hiver vient ", et suit le périple de sa horde dans la capitale Dothraki pour s'assurer que Drogo tienne ses engagements. Mais au fur et à mesure de leur cheminement, il devient évident que Viserys n’a aucun charisme ni aptitude à diriger une armée pour reconquérir le trône car son arrogance et son manque de respect pour les Dothraki ne le rendent que peu sympathique. De plus, Daenerys, qu'il a toujours menacé tout au long de sa vie, commence à lui faire face. Voyant que Daenerys est aimée des Dothraki et que le fils à naître de Drogo et elle sont prophétisés pour unir le monde, Viserys se rend compte que ce n'est pas lui, mais Daenerys qui réclamera le trône de fer. Dans le sixième épisode, " Une couronne dorée ", il entre dans une crise de rage alors qu'il est ivre, somme Drogo de lui donner son armée et sa couronne, sinon il tuera sa sœur et son fils à naître. Après en avoir eu assez de son comportement, Drogo tue Viserys en lui donnant une "couronne d'or" c'est-à-dire de l'or fondu versé sur sa tête. Daenerys regarde la mort agonisante de son frère, proclamant qu'il n'était pas un vrai dragon, car "le feu ne peut pas tuer un dragon". 

Plus tard, Daenerys nomme l'un de ses dragons, Viserion, en hommage à Viserys, bien que le raisonnement ne soit pas expliqué à l'écran.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 
 Le Trône de fer
 Personnages de Game of Thrones
 Personnages du Trône de fer

Liens externes 
  

Personnage de Game of Thrones
Orphelin de fiction
Épéiste de fiction
Révolutionnaire de fiction
Personnage de fiction créé en 1996
Pages avec des traductions non relues